Колони има више значења:
Колони (Римско царство)
Колони (најамници)
 Колони (Алабама), је град у америчкој савезној држави Алабама
 Колони (Тексас), је град у америчкој савезној држави Тексас
 Колони (Канзас), је град у америчкој савезној држави Канзас
 Колони (Оклахома), је град у америчкој савезној држави Оклахома
 Колони (Њујорк), је град у америчкој савезној држави Њујорк